Palthe is een Nederlands patricisch geslacht, waarvan de genealogie is opgenomen in het Nederland's Patriciaat vanaf de tweede jaargang (1911). Het geslacht omvat de takken Palthe, Racer Palthe en Van Wulfften Palthe; de tak Palthe Wesenhagen en de adellijke Zweeds-Duitse tak Von Palthe(n) behoren ook tot dit geslacht. De spelling Palte werd in de middeleeuwen ook wel gebruikt. Palthenius is een verlatiniseerde spellingsvariant.

Het geslacht stamt uit de omgeving Twente-Bentheim. De oudst bekende Palthe is Bertold Palte, geboren omstreeks 1320 te Ootmarsum. Het familiewapen dateert waarschijnlijk van de vijftiende eeuw of eerder en bevat een enkele militair, meestal beschouwd als Romein en ten minste vanaf de zeventiende eeuw ook zo afgebeeld.

Bekende telgen
 Herman Palte (geb. 1416), schepen en burgemeester van de (nu Duitse) hanzestad Schüttorf 1442-1479.
 Zacharias Palthenius (Friedberg 1570 - Wiesbaden 1614), jurist en filoloog, gaf onder andere voor het eerst de volledige werken van Paracelsus uit in het Latijn (1603-1605).
 Everwijn Palthe, burgemeester van Enschede ca. 1630.
 Gerhard Palthe, burgemeester van Enschede vanaf 1669.
 Samuel von Palthen (Rostock 1679 - Wismar 1750), vanaf 1729 vicepresident van het Hooggerechtshof te Wismar, toen gerechtshoofdstad van Duits Zweden; rond 1726 werden hij en zijn broer in de adelstand verheven door koning Frederik I van Zweden.
 Johann Franz von Palthen (1724-1804), zoon van de broer van bovengenoemde Samuel, hofraad en literator, schreef onder andere Projekt, einen immerwährenden Frieden zu erhalten (Rostock 1758), over een op te richten overkoepelend Europees vredesinstituut.

Palthes, afstammend van Gerhardus Palthe, predikant te Denekamp
 Gerhard Jan Palthe (1681-1767), Nederlands kunstschilder
 Jan Palthe (1717-1769), Nederlands kunstschilder, zoon van Gerhard Jan
 Johannes Palthe (1767-1854), predikant, grootgrondbezitter en lid van de Staten van Overijssel vanaf 1814.
 Gulia Palthe (1863-1928) grootgrondbezitter, verzamelaar (haar verzameling werd het museum Palthehuis)
 Arnold Albert Willem van Wulfften Palthe sr. (1816-1900), statenlid en kantonrechter te Oldenzaal. Hij was de eerste Van Wulfften Palthe.
 De broers Dirk Willem (1849-1941), Arnold Albert Willem jr. (1851-1929) en Jan Richard van Wulfften Palthe (1855-1948), oprichters van de Palthefabriek (nu stomerij Palthe). Hun broer Johannes Palthe (1847-1927) was rechter te Almelo.
 Mien van Wulfften Palthe-Broese van Groenou (1875-1960), feministe en pacifiste, vrouw van Jan Richard van Wulfften Palthe, bevriend met Aletta Jacobs.
 Wilhelm van Wulfften Palthe (1882-1976), zakenman en amateurschilder.
 Pieter Matthijs van Wulfften Palthe (1891-1976), piloot en hoogleraar luchtvaartpsychologie te Batavia (ca. 1930).
 Z.W. van Wulfften Palthe, lid dagelijks bestuur VVD 1973 - 1976.
 Peter Paul van Wulfften Palthe (Soest 1950), Nederlands ambassadeur te Berlijn (2005-2009), Madrid (2009-2012) en Wenen (2012-2015).

Zie ook

Huizen en landgoederen verbonden met het geslacht Palthe:
 Museum het Palthehuis te Oldenzaal.
 Museum het Palthehof te Nieuwleusen.
 Het Palthebos.
 Huis De Sprengenberg.
 Havezate het Everlo.
 Borgbeuningen te Beuningen.

Palthe